Das Acura Classic 2006 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2006 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier I fand vom 29. Juli bis 6. August 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Kim Clijsters mit 7:5 und 7:5. Im Doppelfinale setzten sich Cara Black und Rennae Stubbs mit 6:2 und 6:2 gegen die Paarung Anna-Lena Grönefeld/Meghann Shaughnessy durch.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

2006
WTA Tour 2006